Dammbrücke bezeichnet 
 Dammbrücke (Berlin), eine Brücke über die Spree in Berlin-Köpenick
 Dammbrücke (Hamburg), eine Brücke über die Alster in Hamburg-Alsterdorf